Janina Zakrzewska (sędzia) – prawniczka, sędzia Trybunału Konstytucyjnego
 Janina Zakrzewska (nauczyciel) – nauczycielka, działaczka społeczna